UK Championship 2016 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 22 listopada - 4 grudnia 2016 roku w Barbican Centre w Yorku (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 170 000 £
II Miejsce: 75 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £
Runda 4: 15 000 £
Runda 3: 10 000 £
Runda 2: 5 000 £

Najwyższy break turnieju: 4 000 £

Łączna pula nagród: 850 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2016 w serwisie snookerworld.pl

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w sporcie
2016 w Anglii
UK Championship
York